Сезон 2012/2013 годов стал для ФК «Депортиво Ла-Корунья» 106-м в истории клуба и 42-м в главной испанской футбольной лиге.

Чемпионат Испании 2012/13 
Основная статья: Чемпионат Испании по футболу 2012/2013

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 ФК «Депортиво Ла-Корунья» в сезоне 2012/13 на сайте bdfutbol.com

2012/2013
Депортиво Ла-Корунья